Mizoguchi (en japonés, 溝口) es el apellido japonés. Puede referirse a:

 Kenji Mizoguchi (1898-1956), director de cine japonés
 Zenbee Mizoguchi (1946-), gobernador de una prefectura de Japón
 Mizoguchi Hajime (1960-), reputado violoncelista y compositor
 Noriko Mizoguchi (1971-), luchadora japonesa de judo
 Mao Mizoguchi (1992-), modelo japonesa

Apellidos japoneses